Chorošť (polsky Choroszcz) je město v Polsku. Leží v Podleském vojvodství (od roku 1999), dříve se nacházel v Bělostockém vojvodství (1975–1998). Palác v Chorošti byl letní rezidencí šlechtické rodiny Branických a nyní je součástí muzea polských interiérů.

Obyvatelstvo 
V roce 2016 zde žilo 5 834 obyvatel, rozloha města je 18,61 km², což je 347,5 obyvatel/km².

Graf obyvatel města Chorošť od roku 1580:

Sport 
Místní fotbalový klub se jmenuje Narew Choroszcz. V městské lize sehrají tři týmy: LZS Chorošť, Chorošť Rajkom a Lambada.

Vzdělávání 
V Chorošti se nacházejí tyto školy:

 Mateřská škola papeže Jana Pavla II.
 Základní škola Henryka Sienkiewicze
 Gymnázium kardinála Stefana Wyszyńského
 střední škola

Ulice v Chorošti

Reference

Externí odkazy 
 

Města v Podleském vojvodství
Sídla v Polsku